Copaoba ou Cupaoba pode referir-se a:

 Serra da Copaoba - pequena cadeia montanhosa no estado da Paraíba, Brasil.
 Cupaoba - antiga denominação do município de Serra da Raiz, Paraíba, Brasil.